На территории Армении по состоянию на 2011 год находится 3 группы объектов всемирного наследия ЮНЕСКО:
 Монастыри Ахпат и Санаин
 Собор и церкви Эчмиадзина (в том числе Эчмиадзинский кафедральный собор, Церковь Святой Рипсиме и Церковь Святой Гаяне) и археологический памятник Звартноц
 Монастырь Гегард и верховья реки Азат

Список

Кандидаты 
На включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО номинируются 4 группы объектов:
 Раскопки города Двин и город Двин
 Ереруйкская базилика
 Монастыри Татев и Татеви Анапат и прилегающие к ним территории каньона реки Воротан
 Монастырь Нораванк и долина каньона реки Амагу

Исключённые объекты 
Часть объектов была ранее исключена ЮНЕСКО из Предварительного списка по той или иной причине. Источники: , ,

Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО 
В нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Армении включены:

См. также 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении 
 Объекты всемирного наследия на портале «World Heritage Site» 

Армения
Списки:Армения